Игорь Кузьмич Пасечный (род. 26 декабря 1941 года) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике. Заслуженный тренер РСФСР.

Биография 
Игорь Кузьмич Пасечный родился 26 декабря 1941 года. Начал заниматься лёгкой атлетикой в 1957 году в посёлке Черноморский. В 1958 году переехал в Новороссийск, где стал учеником слесаря на судоремонтном заводе. Одновременно учился в вечерней школе. Тренировался у Вячеслава Сергеевича Бондаренко, Юрия Робертовича Френкеля и Юрия Ивановича Заварихина. После окончания школы поступил в Краснодарский педагогический институт на спортивный факультет. Специализировался в беге на средние и длинные дистанции, победитель различных краевых соревнований, рекордсмен Краснодарского края в марафоне.

После службы в армии вернулся в Черноморский, где стал работать в школе. В 1968 году окончательно переехал в Новороссийск и устроился тренером в ДЮСШ гороно. Работал в КДЮСШ «Лидер» и центре олимпийской подготовки по лёгкой атлетике Краснодарского края. В настоящее время работает старшим тренером спортивной школы лёгкой атлетики и Центра спортивной подготовки по лёгкой атлетике в Новороссийске.

Среди его воспитанников наиболее высоких результатов добились:
 Валерий Юрченко — пятикратный чемпион СССР (1973, 1975, 1976, 1977),
 Дмитрий Лопин — чемпион России в помещении 2015 года,
 Ян Красников — серебряный призёр чемпионата Европы среди юниоров 1985 года,
 Тимур Зайченко — чемпион России среди юношей 2016 года.

В 2013 году был удостоен почётной грамоты администрации Новороссийска.

Женат на Валентине Григорьевне Пасечной.

Примечания 

Тренеры СССР по лёгкой атлетике
Тренеры России по лёгкой атлетике